Брайан Рамирес:
 Рамирес, Брайан (род. 1992) — португальский велогонщик.
 Рамирес, Брайан (род. 1994) — гондурасский футболист.